La Siete puede referirse a:

España 
 La Siete, canal de televisión digital español, operado por la compañía audiovisual Mediaset España.
 7RM, canal de televisión autonómico español, de cobertura en la Región de Murcia, operado por Televisión Autonómica de Murcia S.A.

Italia 
 La7, canal del televisión italiano, de cobertura nacional, perteneciente a Telecom Italia.